Новые семь чудес природы — конкурс, который должен был выявить семь важнейших природных мест мира с помощью всемирного народного голосования.

Организатором конкурса является швейцарская некоммерческая организация «Корпорация Нового Открытого Мира» (, NOWC), уже заявившая о себе выборами Семи новых чудес света.

Проект стартовал в декабре 2007 года. До 7 июля 2009 года происходило выдвижение и предварительный отбор кандидатов. В результате был сформирован шортлист из 77 кандидатов. 21 июля экспертный совет конкурса выбрал из их числа 28 финалистов, которые были допущены к всеобщему голосованию. Голосование продолжалось до 11 ноября 2011 года. За это время было отдано более 1 млн голосов.

Семь новых чудес природы 
11 ноября 2011 года, в день «трёх одиннадцати», были объявлены новые семь чудес природы. Ими стали:

Финалисты 
Ниже представлен список финалистов, за исключением победителей конкурса:

Номинанты 
Ниже представлен список остальных номинантов конкурса (за исключением победителей и финалистов):

Европа

Азия

Африка

Океания

Южная Америка

См. также 
 Семь чудес света
 Новые семь чудес света
 Семь чудес России
 Семь чудес Украины
 Семь природных чудес Украины

Ссылки 
 Официальный сайт проекта
 Видео о 7 новых чудесах природы

Семь чудес света